Il ciclone – film del 1916 diretto da Eugenio Perego
Il ciclone – commedia teatrale del 1938 di Eduardo De Filippo
Il ciclone – film del 1996 diretto ed interpretato da Leonardo Pieraccioni